Osoby noszące nazwisko Adamu:
 Adamos Adamu – cypryjski polityk i onkolog
 Baba Adamu – ghański piłkarz
 Birtukan Adamu – etiopska biegaczka